Jeromín puede referirse a:

 Juan de Austria (1545 o 1547-1578), militar y diplomático español, hijo ilegítimo del rey Carlos I;
 Jeromín (1902), novela dialogada de Luis Coloma sobre la vida del anterior;
 Jeromín (1953), película española basada en la novela homónima.
 Jeromín, concurso de historias escritas por niños.